Cortland ist die Bezeichnung mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Cortland (Illinois)
 Cortland (Indiana)
 Cortland (Nebraska)
 Cortland (New York)
 Cortland (Ohio)
 Cortland (West Virginia)
 Cortland Township (Illinois)
 Cortland County, Verwaltungseinheit in New York

Sonstiges:
 Cortland (Apfel)
 Cortland Cart & Carriage Company,  ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller

im NRHP gelistete Objekte:
 Cortland County Courthouse, in Cortland, New York, ID-Nr. 74001228
 Cortland County Poor Farm, in Cortland, New York, ID-Nr. 82001115
 Cortland Fire Headquarters, in Cortland, New York, ID-Nr. 74001229
 Cortland Free Library, in Cortland, New York, ID-Nr. 08000469

Siehe auch:
 Cortlandt
 Kortlandt
 Courtland